Henry Township (Missouri)
Henry Township (Illinois)